TLX peut faire référence à  :
 Acura TLX, une automobile de la marque japonaise Acura ;
 Peugeot TLX, une moto du constructeur français Peugeot Cycles.